Tarcal község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Tarcal-hegység (Fruska Gora) hegység Szerbiában
 Tarcal férfikeresztnév